Marion Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Marion Township (comté de Lee, Illinois)
 Marion Township (comté d'Ogle, Illinois)

Iowa 

 Marion Township (comté de Clayton, Iowa)
 Marion Township (comté de Marshall, Iowa)
 Marion Township (comté de Davis, Iowa)
 Marion Township (comté de Franklin, Iowa)
 Marion Township (comté de Lee, Iowa)
 Marion Township (comté de Linn, Iowa)
 Marion Township (comté de Washington, Iowa)

Missouri 
 Marion Township (comté de Buchanan, Missouri)
 Marion Township (comté de Cole, Missouri)
 Marion Township (comté de Dade, Missouri)
 Marion Township (comté de Daviess, Missouri)
 Marion Township (comté de Grundy, Missouri)
 Marion Township (comté de Harrison, Missouri)
 Marion Township (comté de Mercer, Missouri)
 Marion Township (comté de Monroe, Missouri)
 Marion Township (comté de Newton, Missouri)
 Marion Township (comté de Saint-François, Missouri)

Pennsylvanie 
 Marion Township (comté de Beaver, Pennsylvanie)
 Marion Township (comté de Berks, Pennsylvanie)
 Marion Township (comté de Butler, Pennsylvanie)
 Marion Township (comté de Centre, Pennsylvanie)

Voir aussi 
 
  dans le Michigan (page d'homonymie) ;

Homonymie de townships